Аврелия (Aurelia) е име на:

 Женското име Аврелия
 Женската форма на род Аврелии
 Аврелия Кота, майка на Гай Юлий Цезар
 Аврелия Орестила, съпруга на Катилина
 Аврелия Фадила, дъщеря на римския император Антонин Пий и Фаустина Старша
 Ания Аврелия Фадила, дъщеря на Марк Аврелий и Фаустина Млада
 Вибия Аврелия Сабина, дъщеря на Марк Аврелий и Фаустина Млада
 Ания Аврелия Галерия Фаустина, дъщеря на Марк Аврелий и Фаустина Млада
 Флавия Аврелия Евсевия (Евсебия), втората съпруга на император Констанций II
 Марция Аврелия Цеиония Деметрия (Марция), конкубина на Комод
 Аврелия Месалина, майка на император Клодий Албин (упр. 193-197)
 Аврелия Луцила (* ок. 165 г.), дъщеря на Луций Вер и Луцила
 Аврелия (* 170), дъщеря на Луций Аврелий Гал и съпруга на Гай Фулвий Плавт Хортензиан
 Аврелия Паулина (Аврелия Павлина), дъщеря на император Кар (282-283)
 Аврелия Йовина, майка на Турения Хонората (* 325 г.)

Други:
 Aurelia aurita, вид медуза
 Lancia Aurelia, модел кола
 (419) Аврелия, астероид
 Аврелия (кратер), на планетата Венера
 Виа Аурелия, древен римски път
 Аврелия, кратер на Венера

Аврелии